MacRae oder Macrae ist ein im englischsprachigen Raum verbreiteter Familienname und der Name folgender Personen:
 Dave MacRae, (David Scott MacRae; * 1940), neuseeländischer Keyboarder
 Duncan Macrae (1905–1967), britischer Schauspieler
 George W. MacRae (1928–1985), US-amerikanischer römisch-katholischer Theologe und Hochschullehrer
 Gordon MacRae (1921–1986, auch Albert Gordon MacRae genannt), US-amerikanischer Sänger und Schauspieler
 Ian MacRae (* 1943), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Joshua J. Macrae (* 1964, auch Josh Macrae genannt), britischer Schlagzeuger und Musikproduzent
 Sheila MacRae (1921–2014), US-amerikanische Schauspielerin

Macrae steht für
 Clan Macrae, ein schottischer Clan

Macrae ist Teil des Namens folgender Orte:
 Macraes Flat ist eine kleine Siedlung in , Neuseeland mit historischem Hintergrund. Namensgeber war der aus Schottland stammende Schäfer John Macrae.
 Macraes Gold Mine, die größte Goldmine in Neuseeland

Siehe auch:
 McRae
 McCrae
 McCrea